Dit is een lijst van planetoïden 54901-55000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (54901) - || 2001 OX75|| 26 juli 2001 || NEAT
|-
| (54902) Close || 2001 OG7|| 23 juli 2001 || M. Collins, M. White
|-
| (54903) - || 2001 OV77|| 26 juli 2001 || NEAT
|-
| (54904) - || 2001 OZ78|| 26 juli 2001 || NEAT
|-
| (54905) - || 2001 OA80|| 29 juli 2001 || NEAT
|-
| (54906) - || 2001 OT80|| 29 juli 2001 || LINEAR
|-
| (54907) - || 2001 OW80|| 29 juli 2001 || LINEAR
|-
| (54908) - || 2001 OY80|| 29 juli 2001 || LINEAR
|-
| (54909) - || 2001 OP81|| 29 juli 2001 || P. G. Comba
|-
| (54910) - || 2001 OC83|| 27 juli 2001 || NEAT
|-
| (54911) - || 2001 OM83|| 27 juli 2001 || NEAT
|-
| (54912) - || 2001 OX86|| 29 juli 2001 || NEAT
|-
| (54913) - || 2001 OY87|| 31 juli 2001 || NEAT
|-
| (54914) - || 2001 OS88|| 21 juli 2001 || NEAT
|-
| (54915) - || 2001 OE89|| 21 juli 2001 || NEAT
|-
| (54916) - || 2001 OD92|| 22 juli 2001 || NEAT
|-
| (54917) - || 2001 OL92|| 22 juli 2001 || NEAT
|-
| (54918) - || 2001 OC94|| 27 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54919) - || 2001 OH94|| 27 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54920) - || 2001 OJ95|| 30 juli 2001 || NEAT
|-
| (54921) - || 2001 OL95|| 30 juli 2001 || NEAT
|-
| (54922) - || 2001 OO95|| 31 juli 2001 || NEAT
|-
| (54923) - || 2001 OL96|| 24 juli 2001 || NEAT
|-
| (54924) - || 2001 OA97|| 25 juli 2001 || NEAT
|-
| (54925) - || 2001 OT98|| 26 juli 2001 || NEAT
|-
| (54926) - || 2001 OZ99|| 27 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54927) - || 2001 OD100|| 27 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54928) - || 2001 OF100|| 27 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54929) - || 2001 OZ101|| 28 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54930) - || 2001 OM102|| 28 juli 2001 || NEAT
|-
| (54931) - || 2001 OY102|| 29 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54932) - || 2001 OH103|| 27 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54933) - || 2001 OV103|| 29 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54934) - || 2001 OH105|| 29 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54935) - || 2001 OY105|| 29 juli 2001 || LINEAR
|-
| (54936) - || 2001 OA106|| 29 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54937) - || 2001 OH106|| 29 juli 2001 || LINEAR
|-
| (54938) - || 2001 OG107|| 29 juli 2001 || LINEAR
|-
| (54939) - || 2001 OP107|| 29 juli 2001 || LONEOS
|-
| (54940) - || 2001 OQ107|| 30 juli 2001 || LINEAR
|-
| (54941) - || 2001 OA108|| 31 juli 2001 || LINEAR
|-
| (54942) - || 2001 OC111|| 19 juli 2001 || NEAT
|-
| (54943) - || 2001 PC1 || 7 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54944) - || 2001 PV1 || 8 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54945) - || 2001 PF2 || 3 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54946) - || 2001 PO2 || 3 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54947) - || 2001 PM3 || 5 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54948) - || 2001 PP3 || 8 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54949) - || 2001 PR3 || 9 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54950) - || 2001 PF5 || 9 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54951) - || 2001 PH6 || 10 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54952) - || 2001 PL6 || 10 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54953) - || 2001 PS6 || 10 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54954) - || 2001 PU6 || 10 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54955) - || 2001 PL7 || 5 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54956) - || 2001 PQ7 || 8 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54957) - || 2001 PT7 || 10 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54958) - || 2001 PK8 || 11 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54959) - || 2001 PS8 || 11 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54960) - || 2001 PE10|| 8 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54961) - || 2001 PX10|| 8 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54962) - || 2001 PH12|| 12 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54963) - || 2001 PS12|| 12 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54964) - || 2001 PF27|| 11 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54965) - || 2001 PN27|| 11 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54966) - || 2001 PA28|| 13 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54967) - || 2001 PF29|| 15 augustus 2001 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| (54968) - || 2001 PY31|| 10 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54969) - || 2001 PL34|| 10 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54970) - || 2001 PE38|| 11 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54971) - || 2001 PU42|| 12 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54972) - || 2001 PY42|| 12 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54973) - || 2001 PE44|| 15 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54974) - || 2001 PA45|| 11 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54975) - || 2001 PL47|| 13 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54976) - || 2001 PJ49|| 13 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54977) - || 2001 PQ49|| 14 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54978) - || 2001 PZ49|| 15 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54979) - || 2001 PP56|| 14 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54980) - || 2001 PN60|| 13 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54981) - || 2001 PU61|| 13 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54982) - || 2001 PH62|| 13 augustus 2001 || NEAT
|-
| (54983) Simone || 2001 QE || 16 augustus 2001 || M. Tombelli, A. Boattini
|-
| (54984) - || 2001 QR || 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (54985) - || 2001 QQ1 || 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (54986) - || 2001 QZ2 || 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (54987) - || 2001 QT4 || 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (54988) - || 2001 QW5 || 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (54989) - || 2001 QB8 || 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (54990) - || 2001 QW8 || 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (54991) - || 2001 QT10|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (54992) - || 2001 QO11|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (54993) - || 2001 QF12|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (54994) - || 2001 QF13|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (54995) - || 2001 QS13|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (54996) - || 2001 QW13|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (54997) - || 2001 QZ13|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (54998) - || 2001 QA14|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (54999) - || 2001 QE16|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55000) - || 2001 QL18|| 16 augustus 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten